

Geografia
 Quinn – comune del Dakota del Sud

Onomastica 
 Quinn – nome proprio di persona maschile e femminile di origine inglese e irlandese

Personaggi immaginari 
 Harley Quinn – personaggio della DC Comics
 Joey Quinn – personaggio della serie televisiva Dexter
 Jonas Quinn – personaggio immaginario dell'universo di Stargate SG-1
 Kate Quinn –  personaggio immaginario della serie televisiva Nikita 
 Nicholas Quinn – personaggio immaginario della serie televisiva statunitense Chuck

Persone 

 Quinn – calciatrice canadese

Università 
 Paul Quinn College – università di Dallas

Pagine correlate 
 Queen (disambigua)
 Quin
 Quine